William Peel kan syfta på bland andra:

 Sir William Peel (1824–1858), brittisk sjöofficer
 William Peel (1854–1916), anglikansk biskop i Afrika
 Sir William Peel (1875–1945), brittisk kolonial ämbetsman
 William Peel, 1:e earl Peel (1867–1937), brittisk politiker
 William Peel, 3:e earl Peel (född 1947), brittisk hovman
 William Yates Peel (1789–1858), brittisk politiker